Пихль — населённый пункт в общине Санкт-Маргаретен-бай-Книттельфельд в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).
 Пихль-бай-Вельс
 Пихль-Кайниш
 Пихль-Пройнегг
 Пихль, Иосиф Бойслав